Aaron Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Aaron Run (Savage River), Fluss in Maryland
 Aaron Run (Back Fork Elk River), Fluss in West Virginia

Siehe auch:
 Aarons Run